Dannemarie (Doubs)
 Dannemarie (Haut-Rhin)
 Dannemarie (Yvelines)
ook:
Dannemarie-sur-Crète,  Doubs